Le elezioni comunali nelle Marche del 2019 si sono tenute il 26 maggio (con ballottaggio il 9 giugno).

Ancona

Osimo

Ascoli Piceno

Ascoli Piceno

Ballottaggio

Macerata

Recanati

Pesaro e Urbino

Pesaro

Urbino

Fano

Marche
2019